Arsenal Women Football Club (tot 2017 Arsenal Ladies Football Club) is een professionele Engelse vrouwenvoetbalclub die nauw verbonden is aan de mannenvoetbalclub Arsenal FC. De meeste thuiswedstrijden speelt Arsenal WFC op Meadow Park in Borehamwood. Op 29 augustus 2021 stond Arsenal WFC op de Europese ranglijst voor vrouwen op de 17e plaats.

Geschiedenis
De vrouwenvoetbalclub van Arsenal werd in 1987 door Vic Akers opgericht en is een van de succesvolste clubs in het Engelse vrouwenvoetbal. De club werd vijftien kampioen van Engeland (FA Women's Premier League/WSL), won daarnaast veertien keer de nationale beker (FA Women's Cup) en tien keer de FA Women's League Cup. In het seizoen 2006/07 won Arsenal zelfs alle drie de titels, plus de UEFA Women's Cup. Arsenal werd in 1992 de eerste kampioen van de FA Women's Premier League. Ook na de oprichting van de Women's Super League, de opvolger van de Premier League, in 2011, werd Arsenal de eerste kampioen.

Seizoenen WSL

Huidige selectie 

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022

Erelijst

In Europa

Bekende (oud-)spelers 
  Marta Corredera
  Daniëlle van de Donk
  Josephine Henning
  Anouk Hoogendijk
  Dominique Janssen
  Yukari Kinga
  Victoria Losada
  Vivianne Miedema
  Shinobu Ohno
  Jill Roord
  Kelly Smith
  Sari van Veenendaal
  Fara Williams
  Rachel Yankey

Externe link 
 Officiële website Arsenal WFC

Engelse vrouwenvoetbalclub
Arsenal FC